Студёное (до 1948 года Маккола, ) — посёлок в Мельниковском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
Согласно постановлению общего собрания колхозников колхоза «9-е Мая» зимой 1948 года деревня Маккола получила наименование Сосново. Через нескольких месяцев название Сосново было изменено на Студеная.

История 

До 1939 года деревня Маккола входила в состав волости Ряйсяля Выборгской губернии Финляндской республики. 

С 1 января 1940 года — в составе Карело-Финской ССР.

С 1 августа 1941 года по 31 июля 1944 года, финская оккупация.

С 1 ноября 1944 года, деревня Маккола учитывается в составе Ряйсяльского сельсовета Кексгольмского района Ленинградской области.

С 1 октября 1948 года в составе Мельниковского сельсовета Приозерского района. 

С 1 января 1949 года она учитывается, как посёлок Студёное. 

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. В 1965 году население посёлка составляло 177 человек. 

По данным 1966, 1973 и 1990 годов посёлок Студёное входил в состав Мельниковского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Студёное Мельниковской волости проживали 49 человек, в 2002 году — 61 человек (все русские).

В 2007 году в посёлке Студёное Мельниковского СП проживали 54 человека, в 2010 году — 37 человек.

География 
Посёлок расположен в северо-западной части района на автодороге  (Комсомольское — Приозерск).

Расстояние до административного центра поселения — 4 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Мюллюпельто — 24 км.

Посёлок находится на западном берегу озера Синее.

Демография

Улицы 
Демидова, Лесная, Прибрежная.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района